— японский футболист, нападающий клуба «Киото Санга». выступающий на правах аренды за «Тотиги».

Клубная карьера 
Долгое время, с 1999 по 2005 год, выступал на родине за «Гамбу» из Осаки. В декабре 2005 года перешёл во французский «Гренобль».

В августе 2006 года Огуро принял предложение «Торино».

В июне 2008 года отправился в Японию в клуб «Токио Верди».

В январе 2010 года перешёл на правах аренды сроком на один год в «Йокогаму».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Французской лиги 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Иокогама»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Ханчжоу Гринтаун»
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Монтедио Ямагата»
Игроки ФК «Тотиги»